Второй сезон Всемирной боксёрской супер серии (World Boxing Super Series, season 2) который начался осенью 2018 года и прошёл в трёх весовых категориях.

Детали турнира 
 9 мая 2018 года состоялся анонс второго сезона. в котором были представлены две из трёх анонсированных весовых категориях.
 21 июня в Москве состоялся драфт участников (выбор четвертьфинальных пар).
 22 августа была анонсирована третья весовая категория турнира — первый тяжёлый вес.

Регистрация участников 
 9 мая 2018 года на турнир были заявлены три чемпиона мира в легчайшем весе: суперчемпион WBA британец , чемпион IBF пуэрториканец Эммануэль Родригес и чемпион WBO южноафриканец Золани Тете.
 25 мая о своём участии в турнире объявил регулярный чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA японец Наоя Иноуэ.
 28 июня были зарегистрированы боксёры второго лёгкого веса: чемпион WBA Кирилл Релих и обязательные претенденты на титул IBF — Иван Баранчик и Энтони Йигит.
 1 июля был зарегистрирован боксёр легчайшего веса - австралиец Джейсон Молони.
 2 июля были зарегистрированы боксёры второго лёгкого веса: обязательный претендент WBA Эдуард Трояновский и обязательный претендент WBC Джош Тейлор. Так же стало известно что в турнире примет участие победитель боя между временным чемпионом WBC Реджисом Прогрейсом и Хуаном Хосе Веласко.
 5 июля был зарегистрирован экс-чемпион мира Нонито Донэр в категорию легчайшего веса.
 6 июля был зарегистрирован экс-чемпион мира Хуан Карлос Пайано в категорию легчайшего веса.
 15 июля были зарегистрированы боксёры второго лёгкого веса: британец Терри Флэнаган и американец Райан Мартин.

Статистика боксёров на разных этапах

Статистика перед четвертьфиналами 
 Таблица боксёров первого тяжёлого веса (до 90,718 кг)
Порядок боксёров приведён по мере их позиции в турнирной сетке

 Таблица боксёров первого полусреднего (второго лёгкого) веса (до 63,503 кг)
Порядок боксёров приведён по мере их позиции в турнирной сетке

 Таблица боксёров легчайшего веса (до 53,525 кг)
Порядок боксёров приведён по мере их позиции в турнирной сетке

Статистика перед полуфиналами

Статистика перед финалами

Расписание поединков

Турнирная сетка

Первый тяжёлый вес

Первый полусредний вес

Легчайший вес

См. также 
 Super Six World Boxing Classic
 World Boxing Super Series 1

Примечания

Ссылки 
 Official site of World Boxing Super Series (WBSS)
 Страница на сайте Boxrec.com

2018 год в боксе
2019 год в боксе
Соревнования по боксу
Бокс